

Модлінек — село в гміні Вонсево Островського повіту Мазовецького воєводства
 Модлінек — село в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства